Лесное Чекалино — село в составе Еделевского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 10 километров по прямой на юг от районного центра — посёлка Кузоватово.

История 

Первоначальное название Чекалино, позже на некоторое время стало Сергиевским по церкви. В 1913 году в селе было учтено дворов 103, жителей 373, церковь и школа. В поздний советский период работал совхоз «Краснобалтийский».

Население 
Население составляло 37 человек в 2002 году (92 % русские), 11 по переписи 2010 года.

Достопримечательности 
 «Чекалинское озеро» — гидрологический памятник природы регионального значения.

Примечания

Литература 
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск: Симбирская книга, 2000—2004.
 Создание Симбирского наместничества /Канадейский уезд / 1780 г.
 М. И. Репьев «Симбирский край», Париж, 1935 г.
 Т. Г. Масленицкий «Топографическое описание Симбирского наместничества, 1785 г.».

Населённые пункты Кузоватовского района